Gyrotoma lumila är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1860.  Gyrotoma lumila ingår i släktet Gyrotoma och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lumila